ITU har flere betydninger:
 Forkortelse for Integreret Talentudvikling, et fodboldprojekt under DBU og Team Danmark.
 Forkortelse for International Telecommunication Union
 Forkortelse for International Triathlon Union
 Forkortelse for IT-Universitetet i København